Elkes ist der Familienname folgender Personen:

 Elkhanan Elkes (1879–1944), litauischer Arzt
 Harry Elkes (1878–1903), US-amerikanischer Bahnradsportler
 Joel Elkes (1913–2015), US-amerikanischer Psychopharmakologe